Mircea Oprea este numele purtat de mai mulți oameni:
Mircea Oprea (1891-1948), delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Mircea Oprea (n. 1980), fotbalist român